Juichi ou Jūichi peut faire référence à : 
 Juichi Tsushima (1888-1967), homme politique japonais ;
 Juichi Wakisaka (1972-), pilote automobile japonais ;
 Saito Juichi (1931-), artiste graveur japonais ;
 Fantasy! Jūichi, album du groupe de J-pop Morning Musume, sorti en 2010 ;
  (1959-), personnalité politique japonaise ;
  (1921-2005), architecte japonais ;
  (1922-1994), cavalier professionnel japonais ;
  (1952-), agronome japonais ;
  (1905-1992), personnalité japonaise du monde des affaires.